Johan Winberg:
Johan Winberg (kokboksförfattare)
Johan Zachrisson Winberg, journalist